

Cselekmény 

Mr. Davenport feltalál egy olyan gyorsvonatot, ami akár 500 km/h-val képes száguldani. Ám a vonat elszabadul, mivel a vezető kiugrik a vonatból, így a három bionikusnak kell megmentenie a várost és az utasokat azelőtt, hogy az elérné a kanyart, és kisiklana. Chase, Adam és Bree első küldetésén máris egy város forog kockán. Mr. Davenport sokáig gondolkozik, és elengedi őket, de a lassítót, amivel a vonatot kellene megállítani otthon felejtik. És mivel Leo sem akar kimaradni ebből, belemászik a lassító táskájába, de magát a lassítót a laborban hagyja. Valahogy bejut a vonatba, és találkozik a küldetésre indultakkal, akiknek eszükbe jut, hogy a lassító nélkül kell megállítaniuk a vonatot. Ekkor Davenport odarepül a helikopterjével, hogy megmentse Leót, de Leo maga helyett csak az elsősegélydobozt köti a kötélre. Ezután Davenport megpróbálja leereszteni nekik a lassítót, de elrontja és a lassító leesik, és elveszik. Ezért Leónak beugrik, hogy az egyik sorozatban hogy oldottak meg egy ilyen problémát, és elmagyarázza a többieknek. Így Bree szupergyorsan odafut egy fához, és odakötözi az elszakadhatatlan kötelet, a másik végét pedig visszaviszi a vonathoz, és Adam a többiekkel olyan erősen megtartja a kötelet, hogy a vonat megáll.

Szereplők

Források 
A Patkányok a vonaton az IMDb-n (angolul)

Jegyzetek 

Laborpatkányok